

События

Римская империя 
 Консулы Гай Фульвий Плавтиан и П.Септимий Гета.
 Взрывное извержение вулкана Везувий.
 Построена Триумфальная арка Септимия Севера на Римском форуме.
 Перестроен Портик Октавии.

Азия 
 Массы хуннов явились к Цао Цао с изъявлением покорности и снабдили его степными конями.

Скончались 
 Пантен — христианский богослов, глава Александрийской богословской школы.
 7 марта: Фелицитата и Перпетуя — христианские мученицы.

См. также

Примечания